Wehe steht für:
 Geburtswehe, siehe Wehe
 Schneewehe, siehe Schneeverwehung

Wehe ist ein geographischer Name:

Orte:
 Wehe (Dötlingen), Ortsteil der Gemeinde Dötlingen im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Wehe (Rahden), Ortsteil der Stadt Rahden im Kreis Minden-Lübbecke, Nordrhein-Westfalen
 Wehe (Meinerzhagen), Ortsteil der Stadt Meinerzhagen im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gewässer:
 Wehe oder Wehebach, rechter Zufluss der Inde bei Lamersdorf, Gemeinde Inden, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen; durchfließt die Wehebachtalsperre
 Wehe (Volme), linker Zufluss der Volme in Kierspe, Märkischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Wehe ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Jakob Wehe († 1525), Prediger und Bauernführer
 Hans-Peter Wehe (* 1956), deutscher Radrennfahrer
 Oliver Wehe (* 1967), deutscher Balletttänzer, Tanzlehrer und Schauspieler
 Walter Wehe (1900–1971), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch: